Тиберий Манилий Фуск () — римский государственный деятель первой половины III века.

Биография 
Фуск происходил, по всей видимости, из Италии или западных провинций Римской империи, где был распространен преномен Тиберий и номен Манилий.

В 191—193 годах Фуск был легатом XIII Парного легиона в Дакии. Затем, в 194 году он стал первым наместником новообразованной провинции Финикийская Сирия и, вероятно, в 196 году назначен заочно консулом-суффектом. После окончания гражданской войны 193—197 годов Фуск становится на сторону императора Септимия Севера. В 203 году назначается на должность магистра квиндецемвиров священнодействий, а в следующем году организовывает Секулярные игры. В 209/210 или 212/213 году Фуск находился на посту проконсула провинции Азия. В 225 году Фуск занимал должность ординарного консула. Его коллегой стал Сервий Кальпурний Домиций Декстер.

Его женой была Флавия Поллитта. Дочерью или сестрой Тиберия была Манилия Луцилла, супруга консула-суффекта Гая Цезония Макра Руфиниана.

Литература 
 Prosopographia Imperii Romani. M 137.
 Mennen, Inge. Power and Status in the Roman Empire, AD 193—284. BRILL, 2011. р. 92.

Децемвиры
Легаты
Проконсулы Азии